Otto I kan vara någon av följande personer:

 Otto I, tysk-romersk kejsare (Otto den store), levde 912–973
 Otto I av Grekland, kung av Grekland 1832–1862.
 Otto I av Brandenburg, markgreve av Brandenburg
 Otto Barnet av Braunschweig-Lüneburg, hertig av Braunschweig-Lüneburg
 Otto I, hertig av Bayern, dog 1183
 Otto I av Bayern, kung av Bayern 1886–1913

de:Liste der Herrscher namens Otto#Otto I.